Wawilow oder Vavilov ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Wawilow (* um 1945), russischer Badmintonspieler
 Maxim Andrejewitsch Wawilow (1903–1960), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Nikolai Iwanowitsch Wawilow (1887–1943), russischer Botaniker
 Pawel Walerjewitsch Wawilow (* 1962), russischer Biathlet
 Pjotr Michailowitsch Wawilow (1872–1926), russisch-sowjetischer Metallurg
 Pjotr Petrowitsch Wawilow (1918–1984), sowjetischer Landwirtschaftswissenschaftler
 Sergei Iwanowitsch Wawilow (1891–1951), russischer Physiker
 Toomas Vavilov (* 1969), estnischer Dirigent

 Wladimir Fjodorowitsch Wawilow (1925–1973), sowjetischer Gitarrist, Lautenist und Komponist

Vavilov steht für:
 Vavilov (Tiefseeberg) im Tyrrhenischen Meer
 (2862) Vavilov, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Vavilov (Mondkrater)
 Vavilov Hill, Hügel im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Wawilow-Institut für Optik in St. Petersburg
 Tscherenkow-Strahlung (Wawilow-Tscherenkow-Strahlung)